Municipio de Hazel puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hazel (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Hazel (Oklahoma), un municipio ubicado en el condado de Tillman.